Franck Archer est un des personnages de la série télévisée d'animation Fullmetal Alchemist.

Lieutenant-colonel dans le sud, Frank Archer est le premier militaire à porter intérêt aux homonculus. Il prendra rapidement le poste du général de brigade Maes Hugues après la mort de celui-ci. Son but est de monter en grade et d’être maître d'opérations à Lior. Il jalouse Roy Mustang. Il veut briller à Lior tout comme lui l’a fait à Ishbal, et pour cela, il sera prêt à tout. Il réintègre Kimbley et Tucker au sein de l’armée, s’associe à Armstrong et les manipule, même s’ils trouvent chacun leur compte dans l’histoire. Il arrive même à sympathiser avec Edward, mais le Fullmetal s’aperçoit bien vite de la supercherie. 

Mégalomane, sa soif de pouvoir le mène à sacrifier 900 soldats lorsque Scar active le cercle de transmutation pour créer la pierre philosophale. Archer quant à lui y laissa une partie de son corps qui fut remplacée peu après par une armure intégrée. Il devient alors une véritable machine de guerre. Lors de la rébellion de Mustang, il se lancera à sa poursuite, tuant tous les soldats qui seront sur sa route, qu'ils soient alliés ou ennemis. Il finit par blesser Mustang à l'œil avant d'être abattu par Riza Hawkeye. Prêt à tout pour parvenir à ses fins, Archer ne se révèle être finalement qu’un simple fou qui pensait être plus malin que les autres et qui fut manipulé comme tant d'autres par King Bradley …

Personnage de Fullmetal Alchemist
Colonel de fiction
Cyborg de fiction